Nordsudan bezeichnet:

 gelegentlich den nordostafrikanischen Staat Sudan
 eine Region im Staat Sudan, bestehend aus den sudanesischen Bundesstaaten asch-Schamaliyya und Nahr an-Nil